Die Hong Kong Masters 1988 waren ein professionelles Snookerturnier in Hongkong. Es wurde vom 3. bis zum 7. August im Queen Elizabeth Stadium ausgetragen und gehörte zur Snooker-Saison 1988/89. Startberechtigt waren die ersten 16 Spieler der Snookerweltrangliste. In einem reinen englischen Finale verlor Neal Foulds mit 3:6 gegen Jimmy White,  der auch im Halbfinale das einzige Century-Break spielte.

Preisgeld 
Insgesamt betrug das Preisgeld 73.000 £.

Turnierplan

Einzelnachweise 

Snookerveranstaltung 1988
1988
Wan Chai District